Caesariuskirche ist der Name folgender Kirchen

 St. Cäsarius Flutsch, Laatsch, Südtirol
 St-Cézaire (Vernègues), Vernègues, Département Bouches-du-Rhône, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankreich
 San Cesareo (Terracina) in Terracina, Italien
 San Cesareo in Palatio in Rom